Соревнования одиночек в санном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 13 и 14 февраля. Каждую страну представляли не более 3 спортсменов (полностью свою квоту «выбрали» Канада, США, Германия, Австрия, Латвия, Россия и Италия).

Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера. В первый день были проведены два первых заезда с 17:00 до 21:00 по местному времени (UTC-8), а на следующий ещё два с 13:00 до 17:00.

В начале февраля 2010 года двукратный олимпийский чемпион Армин Цоггелер заявил, что считает главным фаворитом Олимпиады вице-чемпиона Турина-2006 россиянина Альберта Демченко.

Феликс Лох стал вторым саночником в истории, который выиграл все 4 заезда, до него это удалось только немцу Георгу Хаклю в 1998 году в Нагано. У женщин подобное удалось в 1980 году в Лейк-Плэсиде Вере Зозуле. Более того, Лох в каждом из заездов выигрывал у второго времени более 1 десятой секунды, а его итоговое преимущество над Давидом Мёллером в 0,679 сек стало вторым в истории после преимущества Пауля Хильдгартнера над Сергеем Данилиным в 1984 году в Сараево — 0,704 сек.

Армин Цоггелер выиграл свою пятую медаль на пятой подряд Олимпиаде в этом виде программы, повторив достижение Георга Хакля, который за период 1988—2002 завоевал 3 золота и 2 серебра. На счету Цоггелера в 1994—2010 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Смерть Нодара Кумариташвили 
12 февраля во время тренировочного заезда вылетел с трассы и ударился о стальную поддерживающую колонну грузинский саночник Нодар Кумариташвили. Спортсмен был доставлен в госпиталь Уистлера, где в тот же день скончался от полученных травм. Партнёр Кумаритавшили по сборной Грузии Леван Гурешидзе принял решение не выходить на старт.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты